Morum är ett släkte av snäckor. Morum ingår i familjen Harpidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Morum